Розе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Розенко Віталій Іванович (1939) — український правоохоронець, науковець, дипломат та суддя.
 Розенко Дмитро Олегович  молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Розенко Микола Петрович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Розенко Павло Валерійович (1970) — відомий експерт, громадський та політичний діяч, народний депутат України 7-го і 8-го скликань.
 Розенко Петро Якимович (1907—1991) — працівник вугільної промисловості Донбасу, політичний та громадський діяч, голова Держплану УРСР, заступник Голови Ради Міністрів УРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко